Ясное () — село,
Липянский сельский совет,
Карловский район,
Полтавская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 5321682904. Население по переписи 2001 года составляло 20 человек.

Географическое положение 
Село Ясное находится между реками Мокрая Липянка и Тагамлык (2 км).
На расстоянии в 1,5 км расположено село Липянка.

Примечания